Templ může být:

 synonymum pro chrám
templ – typ synagogy (židovská modlitebna), případně označení jednotlivých synagog:
 Tempelská synagoga (Krakov)
Templ v Paříži – francouzské sídlo templářského řádu v Paříži
Templ (přírodní rezervace) – přírodní rezervace u obce Bílá Lhota na Olomoucku
Templ (Mladá Boleslav) – gotický městský palác v Mladé Boleslavi
Lesopark Templ – lesopark u zámku v Dolní Rožínce

 ulice Templová v Praze je pojmenována podle řádu templářů, i když jazykově pochází od slov templ, templum

Reference